Брайан Кокс:
 Кокс, Брайан (род. 1946) — шотландский актёр.
 Кокс, Брайан Кит (род. 1968) — профессиональный игрок в американский футбол на позиции лайнбекера.
 Кокс, Брайан-Майкл (род. 1977) — американский композитор и музыкальный продюсер.
 Кокс, Брайан Рой (род. 1961) — английский футболист.
 Кокс, Брайан (род. 1968) — английский физик, популяризатор науки, музыкант.
 Кокс, Брайан — писатель и режиссёр независимого кино.
 Кокс, Чарльз Брайан (1928—2008) — английский литературовед, поэт, литературный критик и педагог, первый редактор культурологического журнала «Critical Quarterly».